Gilberts ist:
 Kurzbezeichnung für die Gilbertinseln
 Gilberts (Kalifornien), uninkorporierte Ortschaft
 Gilberts (Illinois), Village im Kane County, Illinois

Siehe auch:
 Gilbert